Arany János utca több településen is található.

 Arany János utca, Budapest
 Arany János utca, metróállomás a 3-as metró vonalán
 Arany János utca, Miskolc
 Arany János utca, Székesfehérvár